Подводные лодки типа XIV — немецкая подводная лодка периода Второй мировой, дальнейшая разработка ПЛ типа IX-D. Лодка предназначалась для снабжения продовольствием, топливом и боекомплектом других подводных лодок, находящихся на коммуникациях противника. Имела неофициальное название дойная корова ().

Конструкция и характеристики 
Каждая «дойная корова» могла передать на боевые подводные лодки до 400 тонн топлива, несла на борту четыре запасные торпеды, запасы еды в рефрижераторах, а также имела на борту пекарню для обеспечения свежим хлебом. Единственным вооружением лодок проекта XIV являлись три зенитных орудия — два калибром 37 мм и один спаренный 20-мм автомат.

История применения 
«Дойные коровы» играли важную роль при снабжении средних подводных лодок типа VII которые участвовали в операции Unternehmen Paukenschlag по рейдерству в водах Америки. В связи с этим на эти лодки была усилена охота и в 1943 году была потоплена последняя лодка.

Представители 
Всего было построено десять лодок U-459, U-460, U-461, U-462, U-463, U-464, U-487, U-488, U-489 и U-490. Ещё 14 лодок не были достроены. Три из них, U-491, U-492 и U-493, были сняты со строительства в июле и августе 1943 года при готовности в 75 %. Остальные 11 подлодок на момент отмены строительства, 27 мая 1944 года, даже не были заложены. В тот же день Карл Дёниц отменил постройку следующего поколения подводных лодок снабжения — типа XX.

См. также 
 Список подводных лодок Третьего рейха
 Типы подводных лодок ВМС Германии

Ссылки 
 
 

Подводные лодки типа XIV